Сулименко Анатолій Сергійович (* 28 квітня 1930, Київ — 1980, Київ) — український театральний критик.
 Сулименко Петро Степанович (1914, Єкатеринодар — 1996, Київ) — український живописець.
 Сулименко Руслан Леонідович (* 1981) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Теодор Сулименко — гетьман так званої ханської України у 1684–1685 роках.
Українські прізвища
Прізвища на -енко